Art Acord (1890-1931), acteur américain ;
 James Acord (1944-2011), artiste américain ;
 Lance Acord (né en 1964), directeur de la photographie et réalisateur de publicités américain.